Cornelis Matsys (1508/1510-1556/1562) – pittore e incisore fiammingo
 Jan Matsys (1510-1575) – pittore fiammingo
 Quentin Massys o Matsys (1466-1530) – pittore fiammingo